Беник Гегамович Петросян (, ) — армянский советский скульптор.

Биография 
Учился на отделении скульптуры Художественного училища имени Терлемезяна (1954—1958).

Окончил Ереванский художественно-театральный институт (1966).

Выставлялся с 1957 года, первая персональная выставка — 1969 год, Ереван.

Известные работы 
Работал в жанре малой скульптурной формы, чеканки, работы из дерева, бронзы, стали, меди, железа, шамота и других материалов, произведения живописи и графики.

В 1994 году создал «Алеппо серию» (Международный культурный центр «Сис», скульптуры-рельефы в гроте Али-Баба, 80 тематических скульптур).

Память 

Мемориальная доска в Ереване. Ул. Туманяна, 9

В 2003 году в Ереване основан Музей скульптора Беника Петросяна.

Литература 
Беник Петросян : [Кат. выст. / Сост. К. Андраникян]. — Ереван : Дом художника Армении, 1988. — 39 с. : ил.; 22 см.

Примечания

Ссылки 

БЕНИК ПЕТРОСЯН, ОТКРЫТЫЙ ЗАНОВО 

БРОНЗОВЫЙ ВЕК БЕНИКА ПЕТРОСЯНА 

Скульпторы Армении
Выпускники Ереванского художественного училища